Derfflinger bezeichnet:

Personen:
 Derfflinger (Adelsgeschlecht)
 Friedrich von Derfflinger (1663–1724), königlich preußischer Generalleutnant
 Georg von Derfflinger (1606–1695), kurfürstlich-brandenburgischer Generalfeldmarschall und Statthalter von Pommern

Schiffe:
 Derfflinger (Schiff, 1681), Schiff der Kurbrandenburgischen Marine (1681 erworben)
 Derfflinger-Klasse, Klasse von drei Schlachtkreuzern der deutschen Kaiserlichen Marine
 SMS Derfflinger, Schlachtkreuzer der Derfflinger-Klasse
 Derfflinger (Schiff, 1908), Reichspostdampfer der Feldherren-Klasse des Norddeutschen Lloyd aus der Schichauwerft Danzig

Weiteres:
 Derfflinger (Operette) von  Walter Kollo (1934)
 Dragonerregiment Freiherr von Derfflinger (Neumärkisches) Nr. 3 der preußischen Armee, siehe Altpreußisches Dragonerregiment D III

Siehe auch: 
 Derflinger